Širočina může být:

tesařská sekera
 Širočina (přítok Žitavy), slovenská řeka

Externí odkazy